Макси́н Ли Банс (; 28 февраля 1971, , Вермонт, США) — американская актриса.

Биография 
Максин Ли Банс родилась 28 февраля 1971 года в  (штат Вермонт, США) в семье американского, немецкого, бразильского и китайского происхождения. У Максин есть сестра — Брэнди де Сент-Фэлле.

Карьера 
Максин дебютировала в кино в 1995 году, сыграв роль Одри в фильме «Братья Макмаллен». Всего Банс сыграла в 26-ти фильмах и телесериалах, в частности, в фильме «Обезображенная». Также некоторое время работала моделью.

Личная жизнь 
В 2003—2006 года Максин была замужем за актёром Питером Кроуном.

С 13 октября 2007 года Максин замужем во второй раз за атлетом Патриком Уотсоном. У супругов есть две дочери — Мэдисон Роуз Уотсон (род.08.03.2009) и Харпер Ли Уотсон (род.06.10.2012).

Примечания

Ссылки 
 

Киноактрисы США